Dropline peut faire référence à :

Dropline, groupe de rock américain.
Dropline GNOME, un logiciel